Peter Riegel Weinimport GmbH ist ein deutscher Bioweinimporteur, der seit 1985 ausschließlich Weine aus kontrolliert biologischem Anbau importiert und vertreibt.

Entwicklung 
Im Jahr 1985 gründete Peter Riegel den Großhandel für Biowein, Wolle und Umweltschutzpapier in Espasingen. 1991 wurde ein Qualitätssystem aufgebaut, das eine lückenlose Rückverfolgbarkeit der Weine garantiert. 1999 entstand ein Neubau für Logistik und Verwaltung in Orsingen. 2018 setzte das Unternehmen etwa 15,5 Mio. Flaschen um.

Auszeichnungen 
 2007 Wahl zum Deutschen Weinhändler des Jahres
 2018 Meiningers Ehrenpreis der Jury für seine außergewöhnlichen Leistungen

Weblinks 
 www.riegel.de (Firmenwebsite)
 2012 Handelsblatt : Zum Biowein gehört eine Identität
 2017 Weltladen Dachverband: Riegel Biowein
 2019 weinfachmesse: Peter Riegel Weinimport auf Wachstumskurs

Einzelnachweise 

Orsingen-Nenzingen
Unternehmen (Landkreis Konstanz)
Gegründet 1985